Horvátország
Sestrunj falu Preko községben, Zára megyében
Sestrunj sziget az Adriai-tengerben, a Zárai szigetvilágban